Primera divisió catalana de futbol, torneig, ara desaparegut, organitzat per la Federació Catalana de Futbol entre els anys 1991 i 2011 i conegut popularment com a Primera Catalana
 Primera catalana de futbol, torneig organitzat per la Federació Catalana de Futbol i conegut fins a l'any 2011 com a Preferent Territorial o popularment Regional Preferent.
 Primera divisió catalana de rugbi, màxim nivell de competició de la lliga de rugbi a 15 a Catalunya.